Der Turnwettkampf im Sprung der Frauen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurde am 1. August 2021 im Ariake Gymnastics Centre ausgetragen. Die Qualifikationsrunde erfolgte am 25. Juli 2021.

Olympiasiegerin wurde Rebeca Andrade aus Brasilien. Silber gewann Mykayla Skinner aus den Vereinigten Staaten, die sich erst mit dem Rückzug von Simone Biles, in das Finale nachrückte. Bronze gewann die Südkoreanerin Yeo Seo-jeong.

Die Medaillen überreichte Nawal El Moutawakel, marokkanisches IOC-Mitglied des Exekutivkomitees, begleitet von Jesús Carballo, Mitglied des Exekutivkomitees der FIG aus Spanien.

Titelträger

Ergebnisse

Qualifikation 
25. Juli 2021, 10:00 Uhr (Ortszeit)

Jede Athletin absolvierte zwei Sprünge, als Endresultat wurde die Durchschnittspunktzahl aus beiden Sprüngen berechnet. Benotet wurde bei jedem Sprung die Schwierigkeit (D-Note) sowie die Ausführung (E-Note). Pro Nation durften sich maximal zwei Athletinnen für das Finale qualifizieren.

Finale

Weblinks 

 Olympic Sports Gymnastics

Sprung Frauen
Ariake Gymnastics Centre